El término Ticino puede referirse:

 al río Ticino, un curso de agua de Suiza e Italia;
 al cantón del Tesino, una división administrativa de Suiza;
 a Ticino, una localidad de Córdoba, Argentina, o
 a la Batalla del Ticino, la primera contienda librada por Aníbal en territorio italiano durante la segunda guerra púnica.